YZC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beatton River (Canada)